James Davies peut désigner :

 James Davies Lewin (1812-1900), homme d'affaires et un sénateur canadien ;
 James Davies (1906-1999), coureur cycliste canadien ;
 James Davies (1980-), homme politique britannique ;
 James Davies (1990-), joueur gallois de rugby à XV.